Amerikai Egyesült Államok
 Burlington (Colorado)
 Burlington (Connecticut)
 Burlington (Észak-Dakota)
 Burlington (Észak-Karolina)
 Burlington (Illinois)
 Burlington (Indiana)
 Burlington (Iowa)
 Burlington (Kalifornia)
 Burlington (Kansas)
 Burlington (Kentucky)
 Burlington (Maine)
 Burlington (Massachusetts)
 Burlington (Michigan)
 Burlington (New Jersey)
 Burlington (New York)
 Burlington (Nyugat-Virginia)
 Burlington (Linn megye, Oregon)
 Burlington (Multnomah megye, Oregon)
 Burlington (Pennsylvania)
 Burlington (Texas)
 Burlington (Vermont)
 Burlington (Washington)
 Burlington megye, New Jersey
 Kanada
 Burlington (Ontario)
 Burlington (Prince Edward-sziget)
 Burlington (Új-Skócia)
 Burlington (Új-Fundland és Labrador)